Mayayi steht für:

 einen Clan der Lozi in Namibia, siehe Mayeyi
 eine Stadtgemeinde in Niger, siehe Mayahi